РСД — многозначная аббревиатура:
 Российское социалистическое движение;
 РСД-10 — советский подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности 15Ж45;
 Республиканское славянское движение «Лад» — общественное объединение в Казахстане.